Hennie Hollink (geboren in 1931), Voormalig Nederlands voetbaltrainer
Rob Hollink (geboren in 1962), Nederlandse Pokerspeler